О́льга Вале́рьевна Медведцева (урождённая Заморозова и добившаяся лучших результатов под фамилией Пылёва; род. 7 июля 1975, Бородино, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира.

28 марта 2010 года объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона, в возрасте 34 лет завершила карьеру.

4 апреля 2010 года на чемпионате России Медведцева в последний раз вышла на официальный старт в эстафетной гонке, в которой вместе с А. Богалий-Титовец, М. Демидовой, Т. Зевахиной заняла первое место.

Карьера в лыжных гонках 
Воспитанница ДЮСШ города Бородино. Первый тренер — Гарри Эллер. В 2013 году окончила Институт физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета.

Двукратная чемпионка мира в эстафете среди юниоров, неоднократный призёр чемпионатов мира среди юниоров в индивидуальных гонках («серебро», два «золота») в 1993—1995 годах. В дальнейшем — член сборной команды России по лыжным гонкам, тренировалась под руководством заслуженного тренера СССР Александра Грушина.

Биатлонная карьера 
В 1998 году перешла в биатлон когда ей было уже 23 года. До этого была лыжницей, и за довольно короткое время стала одной из ведущих биатлонисток. Уже в сезоне 1999/2000 годов дебютировала в кубке мира по биатлону, где в спринтерской гонке заняла 41-е место.

На Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити выиграла золотую медаль в гонке преследования на дистанции 10 км, а также выиграла бронзовую медаль вместе с российской эстафетой. На чемпионатах мира она в 2004 завоевала золото на дистанции 15 км и бронзу в масс-старте в 2005. С эстафетой она четырежды становилась чемпионкой мира (2000, 2001, 2005 и 2009), а также вице-чемпионкой в 2004.

В сезонах 2004 и 2005 становилась соответственно второй и третьей в общем зачёте Кубка мира. Двукратная (2004, 2005) победительница Кубка мира в зачёте индивидуальных гонок. В 2004 году получила памятную медаль Федерального агентства по физкультуре, спорту и туризму за установление абсолютного рекорда по числу завоеванных золотых медалей в течение одного спортивного сезона среди российских биатлонисток.

На Олимпийских играх 2006 выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км, пропустив вперёд россиянку Светлану Ишмуратову. Однако два дня спустя обе допинговые пробы, взятые у Пылёвой, оказались положительными, выявив повышенную концентрацию запрещённого для участников этих соревнований препарата карфедон (в России известен под названием фенотропил). В результате этого серебряная медаль Пылёвой перешла к немке Мартине Глагов, а бронзовым призёром стала Альбина Ахатова. Пылёву отстранили от всех последующих соревнований олимпиады, дисквалифицировали на два года, и вскоре она объявила о завершении спортивной карьеры. Врач Нина Виноградова, назначившая Пылёвой фенотропил, не согласовав это назначение с врачами сборной России, была на четыре года отстранена от любой медицинской деятельности со спортсменами.

С октября 2006 года Пылёва работала ведущей программы «Вести-Красноярск» на телеканале «Россия».

В апреле 2007 года Пылёва приняла решение о возвращении в большой спорт и обратилась в Международный союз биатлонистов с просьбой о сокращении срока своей дисквалификации. 20 мая 2007 года Исполком Союза отказал в этой просьбе, не найдя в представленных документах оснований для сокращения срока дисквалификации.

В феврале 2008 года Пылёва вернулась в большой спорт, выступив на чемпионате Европы и на внутрироссийских соревнованиях.

В мае 2008 года Пылёва объявила, что со следующего сезона будет выступать под фамилией мужа — Медведцева.

В 2009 году стала чемпионкой мира в эстафете в составе женской сборной России (Слепцова, Булыгина, Медведцева, Зайцева). Ольга Медведцева является самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории женского биатлона и в истории советского и российского биатлона (34 года и 231 день). Олимпийскую медаль в более зрелом возрасте выигрывала среди биатлонисток только немка Уши Дизль (35 лет и 102 дня), а среди российских биатлонистов — Сергей Чепиков (39 лет и 22 дня).

В 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере стала двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской эстафетной сборной России (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Медведцева и Ольга Зайцева).

В 2021 году была назначена на должность директора Академии биатлона в Красноярске.

Семья 
 Первый муж — тренер Евгений Пылёв (развелись в 2002 году);
 Дочь Дарья (род. 2 апреля 1996);
 Второй муж — биатлонист, олимпийский чемпион Валерий Медведцев;
 Сын Арсений (род. 8 февраля 2007);
 Дочь Юлия (род. 8 мая 2011).
 Дочь Ольга (род. 28 октября 2014).

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 мая 2003) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
 Орден Дружбы (5 марта 2010) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Заслуженный мастер спорта России

Результаты

Личные гонки кубка мира

Женские эстафетные гонки кубка мира

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте СБР
 Профиль на www.biathlon.com.ua
 Профиль на www.biastat.com
 Чат с О. Медведцевой

Выпускники Сибирского федерального университета
Лыжники по алфавиту
Биатлонисты России
Лыжники России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Победители Хольменколлена
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Телеведущие России